Banteran (Sumbang)
 Banteran (Wangon)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing